Georg Zachariae er navnet på flere personer:

 Georg Zachariae (officer) (1835-1907) – dansk officer og geodæt (Georg(es) Karl Christian Zachariae)
 Georg Zachariae (søofficer) (1850-1937) – dansk søofficer (Georg Hugh Robert Zachariae)